Lučko je lahko:
 Lučko, osebno ime
 Lučko, Zagreb, naselje, ki spada pod mesto Zagreb na Hrvaškem
 NK Lučko, hrvaški nogometni klub